

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Les glaces sont des solides transparents et peu rigides, constitués d'eau , de méthane , d'ammoniac , de dioxyde de carbone  ou de monoxyde de carbone CO. En comparaison des autres composants des nébuleuses protoplanétaires à l'exception de l'hydrogène et de l'hélium, ces composés chimiques se condensent à basse température.
 On appelle ligne des glaces d'un système planétaire la ligne isotherme au-delà de laquelle les espèces chimiques ci-dessus sont condensées (en glaces).

Miroiterie 
 Une glace peut être :
 une vitre, c'est-à-dire une plaque de verre polie des deux côtés,
 une feuille de verre étamée pour la rendre réfléchissante (un miroir de grande taille).

Physique 
 La glace est l'état solide de l'eau.
 En fonction de la température et de la pression, la glace se présente sous la forme de différents polymorphes appelés Glace n, où n est un nombre en chiffres romains (de I à XVII). Dans ce contexte, la glace ordinaire est dénommée Glace I.

Culture et société

Alimentation 
 Les glaces sont différentes préparations sucrées et surgelées, consommées telles-quelles. Elles comprennent : 
 la crème glacée, un entremets glacé contenant de la crème ou du lait,
 le sorbet, un entremets glacé contenant de la purée ou du jus de fruits,
 la glace à l'eau, un entremets glacé à base d'eau sucrée souvent aromatisée et colorée ;
 Le sucre glace est un sucre impalpable.
 Le glaçage peut être :
 la couche brillante et lisse faite de sucre et de blanc d'œuf qui recouvre certains gâteaux et confiseries,
 la glace de viande ou la demi-glace, un fond de cuisson concentré utilisé pour certaines sauces.
 Un glacé est une préparation charcutière de la tête de cochon ou de sanglier (fromage de tête), dans l'Aveyron ;

Cinéma et télévision 
 Glacé est une série télévisée française diffusée en 2017 sur M6.

Littérature et bande dessinée 
 Glacé est le premier roman écrit par Bernard Minier paru en 2011 ;
 Glace est un personnage de la bande dessinée Lanfeust des Étoiles.